Název Kuří má více sídel:
 Kuří (Benešov nad Černou), část obce Benešov nad Černou v okrese Český Krumlov
 Kuří (Říčany), část města Říčany v okrese Praha-východ